Ratliff ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ratliff (Florida)
 Ratliff (Kentucky)
 Ratliff (Kentucky)
 Ratliff (Louisiana)
 Ratliff (Mississippi)
 Ratliff City (Oklahoma)

Personen:

 Alfonso Ratliff (* 1956), US-amerikanischer Boxer
 Ben Ratliff (* 1968), US-amerikanischer Journalist, Musikkritiker und -autor
 Bill Ratliff (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Floyd Ratliff (1919–1999), US-amerikanischer Psychologe
 Theo Ratliff (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler

Sonstiges:
 Mount Ratliff, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Ratcliff
 Rateliff
 Rathlef